Пейнадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пейнадо, Робейлис (род. 1997) — венесуэльская прыгунья с шестом, обладательница двух национальных рекордов Венесуэлы.
 Пейнадо, Хасинто (1878—1940) — доминиканский политический и государственный деятель, президент и вице-президент.